Серия А 1964/1965 () — 34-й сезон чемпионата Италии по футболу. В 9-й раз в своей истории победителем турнира стал «Интер Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|
|
|
|

|
|
|
|
|

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1964/1965
Футбол в Италии в 1964 году
Футбол в Италии в 1965 году